Camponotus gestroi  — вид древесных муравьёв рода  из подсемейства формицины (Formicidae).

Распространение 
Западная Палеарктика: Армения, южная Европа, Ирак, Иран, Израиль, Ливан, Турция.

Описание 
Древесные муравьи чёрного цвета. Среднего размера, рабочие длиной около 5 мм (солдаты до 1 см). Отличается следующими признаками: мезосома и брюшко с обильными отстоящими волосками; проподеальный дозум сзади округлый, без зубцов; тело слабо пунктированное (частично блестящее), дорзальная поверхность мезосомы со слабым метанотальным швом. 
Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из одного членика (петиолюс), несущего вертикальную чешуйку. Жало отсутствует.

Систематика 
Вид был впервые описан в 1878 году  и включён в состав подрода Myrmentoma вместе с такими видами как Camponotus piceus, Camponotus abrahami и Camponotus aegaeus.

Примечания

Литература 
 Радченко А. Г. «Обзор муравьёв рода Camponotus (Hymenoptera, Formicidae) Палеарктики. Введение. Подрод Camponotus s. str.» // Зоол. журн. 1997. Т. 76, № 5. С. 554—564.
 Karaman, C. 2011. Camponotus Mayr, 1861 (Hymenoptera, Formicidae, Formicinae) Cinsi Turkiye Revizyonu. Ph.D. Dissertation, Trakya University; Edirne; V + 225 pp.
 Karaman, C., N. Aktac¸, and K. Kiran. 2011. «Ants of the genus Camponotus Mayr, 1861 (Hymenoptera:Formicidae) in the Kaz Mountains, Turkey, with descriptions of sexuals of Camponotus candiotes Emery, 1894 and Camponotus ionius Emery, 1920.» // Turkish Journal of Zoology 35:183-197.
 Kadrİ Kiran & Celal Karaman. 2012. First annotated checklist of the ant fauna of Turkey (Hymenoptera: Formicidae). Zootaxa 3548: 1–38.

Ссылки 
 Camponotus Carpenter Ants на eol.org 

Кампонотусы
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1878 году
Таксоны, описанные Карлом Эмери